Zürcher Schule steht für:

 Zürcher Schule der Konkreten in der Bildenden Kunst
 Zürcher Schule für Psychotherapie, siehe Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis
 Zürcher Schule (Rechtswissenschaft) in der Rechtswissenschaft
 Zürcher Schule (Soziale Arbeit) in der Sozialen Arbeit